Cayuga kan verwijzen naar de volgende aanduidingen van mensen en plaatsen in de Verenigde Staten:
Cayuga (volk) (indiaans volk aangesloten bij de Iroquois)
Cayuga County (deel van de staat New York)
Cayuga Lake (een meer, een van de Finger Lakes)
Cayuga (Indiana) (plaats)
Cayuga (New York) (plaats in Cayuga County)
Cayuga (North Dakota) (plaats)
Cayuga (Oklahoma) (plaats)